Der Wahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Wolfenbüttel die Gemeinde Schladen-Werla, die Samtgemeinden Baddeckenstedt, Elm-Asse, Oderwald und Schöppenstedt sowie von der Stadt Salzgitter die Stadtteile Salzgitter-Bad, Barum, Beinum, Flachstöckheim, Gitter, Groß Mahner, Hohenrode, Lobmachtersen, Ohlendorf und Ringelheim. Von 1982 bis 2003 hieß der Wahlkreis mit ähnlicher Einteilung noch Wahlkreis Schöppenstedt.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marcus Bosse (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Jürgen Pastewsky (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 10.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Landtagswahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marcus Bosse (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 10.

|- class="hintergrundfarbe5"
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Bosse, Marcus" |Marcus Bosse
| 48,3
| 44,9
|-
| CDU
| data-sort-value="Grabenhorst-Quidde, Sarah" |Sarah Grabenhorst-Quidde
| 30,0
| 28,1
|-
| AfD
| data-sort-value="Pastewsky, Jürgen" |Jürgen Pastewsky
| 8,7
| 8,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Franzke, Tim-Oliver" |Tim-Oliver Franzke
| 4,1
| 6,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Stuhlweißenburg-Siemens, Ulrike" |Ulrike Stuhlweißenburg-Siemens
| 4,1
| 5,4
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Ince, Selahettin" |Selahettin Ince
| 3,9
| 4,4
|-
| Partei Mensch Umwelt Tierschutz 
| -
| -
| 0,8
|-
| Die PARTEI
| -
| -
| 0,7
|-
| Freie Wähler 
| Günter Nehmann
| 0,6
| 0,3
|-
| Piratenpartei 
| -
| -
| 0,2
|-
| DM 
| -
| -
| 0,1
|-
| BGE 
| -
| -
| 0,1
|-
| V-Partei³ 
| -
| -
| 0,1
|-
| ödp 
| -
| -
| 0,1
|-
| LKR 
| Peter Fabritz
| 0,2
| 0,0
|-
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 65,2 %.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marcus Bosse (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 10.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Bosse, Marcus" |Marcus Bosse
|47,6
|42,2
|-
| CDU
| data-sort-value="Werner, Bettina Elisabeth Ada" |Bettina Elisabeth Ada Werner
|35,7
|31,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Hagemann, Sven" | Sven Hagemann
|7,9
|10,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Herde, Olaf" |Olaf Herde
|2,0
|7,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Roick, Berndt" |Berndt Roick
|3,6
|4,0
|-
| Piratenpartei || || ||1,7
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Sock, Uwe" |Uwe Sock
|1,9
|1,4
|-
| NPD
| data-sort-value="Preuß, Adolf" |Adolf Preuß
|1,3
|1,3
|-
| Die Freiheit || || ||0,2
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|-
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 61,4 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marcus Bosse (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 10.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Bosse, Marcus" | Marcus Bosse
| 42,8
| 38,6
|-
| CDU
| data-sort-value="Osterloh" | Claudia Osterloh
| 39,2
| 38,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Kretschmer" | Roland Kretschmer
| 7,2
| 8,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Angerstein" | Marc Angerstein
| 4,2
| 6,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Garms-Babke" | Christa Garms-Babke
| 4,6
| 4,9
|-
| NPD
| data-sort-value="Molau, Andreas" | Andreas Molau
| 2,0
| 2,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Wolfenbüttel)
Politik (Salzgitter)